Miquel Ramon Ferrà i Juan (1885-1947), escriptor palmesà membre de l'IEC.
 Miquel Ramon Izquierdo (1919-2007), polític valencià d'AP i UV. Alcalde de València entre 1973 i 1976 i 1976 i 1979.
 Miquel Ramon Juan (1953-2020), polític eivissenc, coordinador general d'EUIB i conseller de Política Territorial d'Eivissa.
 Miquel Ramon Matas (1962), polític socialista mallorquí.
 Miquel Ramon i Tord (s. XVII - 1725), militar barceloní.